La saison 2016-2017 de Challenge League est la  du championnat de la deuxième division suisse, après la Super League. Le championnat oppose en matches aller-retour dix clubs dont un promu de Promotion League et un relégué de Super League.

Clubs participants

Classement 

* Pénalisé de 3 points pour violation du règlement des licences de la Swiss Football League

Résultats





Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2016-2017
Suisse M2
Football M2
Championnat M2